Авъл Манлий се казват много членове от клоновете Вулзон, Торкват и Капитолин на патрицииската фамилия Манлии.

 Авъл Манлий Вулзон (консул 474 пр.н.е.)
 Авъл Манлий Вулзон (децемвир), децемвир 451 пр.н.е.
 Авъл Манлий Вулзон Капитолин, военен трибун 405, 402 и 397 пр.н.е.
 Авъл Манлий Капитолин, военен трибун 389, 385, 383 и 370 пр.н.е.
 Авъл Манлий Торкват Атик, цензор 247 пр.н.е., консул 244 и 241 пр.н.е.
 Авъл Манлий Вулзон (консул 178 пр.н.е.)
 Авъл Манлий Торкват (консул 164 пр.н.е.)